Malá Poľana (Slovenië), een plaats in Slovenië
 Malá Poľana (Slowakije), een plaats in Slowakije